Forever Faithless: The Greatest Hits — сборник британской электронной группы Faithless, выпущенный в  году.

В Forever Faithless вошли все синглы коллектива (за исключением «Take The Long Way Home»), две новые композиции («Fatty Boo» и «Reasons (Saturday Night)»), а также ремейк трека «Why Go?» при участии Эстель.

Кроме «Insomnia», «Salva Mea» и «Tarantula», все треки представлены в виде радиоверсий — это было необходимо по причине лимита вместимости формата CD.

Лучший продаваемый танцевальный альбом 2005 года; на момент октября 2015 года продано более 1 381 407 копий.

Список композиций 

* — отсутствует в американском издании.

Семплы 
 «Muhammad Ali» — «Strategy» Archie Bell & The Drells;
 «Fatty Boo» — «Is It Because I am Black» Ken Boothe;
 «Reasons (Saturday Night)» — «Reasons To Be Cheerful» Ian Dury and The Blockheads;
 «I Want More» — «Tell Me More and More and Then Some» Nina Simone; «On the Run» Pink Floyd

Примечания

Ссылки 
 
 Forever Faithless на официальном сайте 

Сборники 2005 года
Альбомы BMG
Сборники на английском языке
Альбомы электронной музыки
Хаус-альбомы
Альбомы стиля трип-хоп
Альбомы в стиле транс
Альбомы в стиле даунтемпо
Альбомы Великобритании